«Life Goes On» () — сингл американской певицы Ферги с её второго альбома Double Dutchess. Сингл вышел 11 ноября 2016 года. Видеоклип появился 16 декабря.

Обзор 
Ожидалось, что Ферги выпустит синглом песню «You Already Know», которую она записала вместе с Ники Минаж, однако в релиз вышел трек «Life Goes On». Некоторые критики посчитали, что это довольно актуально, особенно в связи с тем, что в начале той недели прошли президентские выборы на которых неожиданно победил Дональд Трамп. Сама Ферги, представляя новый сингл, написала у себя в Instagram: «Посреди всего этого безумия помните, что жизнь прекрасна».

Музыкальное видео 
Музыкальный клип появился через месяц после выхода песни. По сюжету видео Ферги едет на кабриолете вдоль океанского побережья на пляжную вечеринку. В клипе приняли участие интернет-звёзды последнего времени — Бадди Винкл и Baby Ariel.

Бадди Винкл (Baddiewinkle) — 88-летняя бабушка ставшая известной несколько лет назад благодаря Instagram. Она добавляет туда фотографии сделанные в стиле современных подростков, у неё было порядка 2,5 миллионов подписчиков на момент съёмок у Ферги. Baby Ariel — 15-летняя девочка ставшая известной благодаря сайту musical.ly (социальная медиа-платформа, которая позволяет пользователям создавать и обмениваться 15-секундными видеоклипами). Ариэль стала звездой этого сайта набрав 7 миллионов подписчиков меньше чем за год.

3 января 2017 года Ферги выложила в своём твиттер-аккаунте фотографию с места съёмок клипа. Оказалось, что в видео она снималась в майке с изображением Александра Пушкина и строкой из стихотворения «Не дай мне бог сойти с ума…».

Рецензии 
Многие критики обратили внимание на резкую смену жанра после предыдущего сингла «M.I.L.F. $». Сайт Hollywood Life отметил также сильный вокал Ферги. В журнале Forbes оценили расслабляющую мелодию — «горячий тропикал-хаус».

Формат выпуска 
 Цифровая дистрибуция
 «Life Goes On» — 3:50

Чарты

Примечания

Ссылки 
 — видеоклип на сайте YouTube.
 

Песни 2016 года
Синглы Ферги
Синглы Interscope Records
Песни Ферги